88. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 19–27 września 2015 w amerykańskim Richmond. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w 1986). Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Amerykanka Chloe Dygert, która zdobyła dwa złote medale w kategorii juniorek, w wyścigu ze startu wspólnego i jeździe indywidualnej na czas. Jedynie grupa BMC Racing Team zdołała obronić tytuł mistrza świata w jeździe drużynowej mężczyzn.

Polacy w mistrzostwach zdobyli cztery medale: dwa srebrne (Michał Kwiatkowski w jeździe drużynowej na czas w grupie Etixx-Quick Step i Katarzyna Pawłowska również w jeździe drużynowej na czas w grupie Boels-Dolmans) oraz dwa brązowe (Katarzyna Niewiadoma w jeździe drużynowej na czas w grupie Rabo Liv Women Cycling Team i Agnieszka Skalniak w wyścigu ze startu wspólnego juniorek).

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 912 osób (256 kobiet i 656 mężczyzn) z 75 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Stany Zjednoczone (84 osoby), Belgia (44) i Włochy (44). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI dla jazd drużynowych oraz przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w pozostałych konkurencjach.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski oraz szefowie grup zawodowych (wyścigi drużynowe) zgłosili 27 osób (15 zawodników i 12 zawodniczek).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2015 w kolarstwie
2015 w Stanach Zjednoczonych
Kolarstwo w Stanach Zjednoczonych
Sport w Wirginii